Франсисвил има више значења:
 Франсисвил (Кентаки)
 Франсисвил (Индијана)